

Дональд — місто, штат Орегон
 Дональд — переписна місцевість, штат Вашингтон